Sandra Reynolds e Renee Schuurman hanno battuto in finale Lorraine Coghlan e Mary Reitano 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Sandra Reynolds /  Renee Schuurman (Campionesse)
 Mary Hawton /  Thelma Long (semifinali)

 Lorraine Coghlan /  Mary Reitano (finale)
 Betty Holstein /  Jan Lehane (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1959